Världsmästerskapet i ishockey för damer 2015 spelades beträffande toppdivisionen i Sverige den 28 mars - 4 april 2015 och var den 16:e VM-turneringen som spelats för damer.

De lägre divisionerna av VM 2015 spelades på andra platser och under andra tidpunkter. 
 Division I, grupp A i Rouen, Frankrike under perioden 12–18 april 2015.
 Division I, grupp B i Beijing, Kina under perioden 6–12 april 2015.
 Division II, grupp A i Dumfries, Storbritannien under perioden 30 mars–5 april 2015.
 Division II, grupp B i Jaca, Spanien under perioden 7–13 mars 2015.
 Kval till division II, grupp B i Hongkong, Hongkong under perioden 18–21 februari 2015.

Världsmästerskapet

Val av värdstad
Följande städer ansökte om att få arrangera toppdivisionen av mästerskapet. Den 15 maj 2013 bestämdes det att Malmö vunnit kampen om att arrangera mästerskapet.

 Gävle
 Halmstad
 Malmö
 Oskarshamn/Växjö
 Sundsvall/Timrå
 Örebro

Arenor
Två arenor användes för toppdivisionen mästerskapet. Finalen spelades i Malmö Isstadion.
Malmö isstadion
Rosengårds ishall

Gruppspel

Grupp A

Matchresultat 
Alla tider är lokala (UTC+1)

Grupp B

Matchresultat 
Alla tider är lokala (UTC+1)

Nedflyttningsmatcher

Nedflyttningsmatcher spelades mellan de två sämst placerade lagen från grupp B. Matcherna spelades i bäst av tre matcher där vinnaren kvalificerade sig för spel i toppdivisionen inför Världsmästerskapet i ishockey för damer 2016. Förloraren flyttades ned till Division I grupp A.

Alla tider är lokala (UTC+1)

Slutspel
Alla tider är lokala (UTC+1)

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Division I

Grupp A
Division I grupp A spelades i Rouen, Frankrike, mellan 12 och 18 april 2015.

Grupp B
Division I grupp B spelades i Beijing, Kina, mellan 6 och 12 april 2015.

Division II

Grupp A
Division II grupp A spelades i Dumfries, Storbritannien, mellan 30 mars och 5 april 2015.

Grupp B
Division II grupp B spelades i Jaca, Spanien, mellan 7 mars och 13 mars 2015.

Kval till Grupp B
Kval till division II grupp B spelades i Hongkong, Hongkong, mellan 18 februari och 21 februari 2015.

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats

2015 i Frankrike
2015 i Hongkong
2015 i Kina
2015 i Spanien
2015 i Storbritannien
Sport i Sverige 2015
Internationella ishockeytävlingar i Frankrike
Internationella ishockeytävlingar i Hongkong
Internationella ishockeytävlingar i Kina
Ishockey i Skottland
Internationella ishockeytävlingar i Spanien
Internationella ishockeytävlingar i Sverige
Ishockeysäsongen 2014/2015
Rouen
Sportevenemang i Peking
Sportevenemang i Skottland
Internationella sportevenemang i Malmö
2015
Malmö under 2010-talet
Internationella ishockeytävlingar i Storbritannien
Peking under 2000-talet
WP:Projekt Kina